

Codici 
 VII – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Vinh (Vietnam)

Musica 
VII – album degli At Vance del 2007
VII – album degli Angel Dust del 2008
 VII – album di Teyana Taylor del 2014

Altro 
 VII – sette nel sistema di numerazione romano